Сан Луис Реј има више значења:

 Сан Луис Реј (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Луис Реј (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику